1.B Hrvatka rukometna liga za žene u sezoni 1993./94. je predstavljala drugi rang prvenstva te je igrana u dvije skupine: Sjever i Jug.

Ljestvice

Sjever

Jug

Poveznice i izvori 
 1.A HRL 1993./94.
 2. HRL 1993./94.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1994/1995, Zagreb, 1994.

1993-94
ž-1B